Марк Гротьян (; род. 1968, Пасадена) — американский художник, живописец, известен своими абстрактными полотнами, хотя создает и фигуративные работы.

Образование 
 Skowhegan School of Painting and Sculpture, Skowhegan, ME
 Department of Art Practice, University of California, Berkeley, CA, M.F.A.
 Department of Art Practice, University of Colorado, Boulder, CO, B.F.A.

Творчество 
В январе 2007 Марк Гротьян удивил художественную сцену Нью-Йорка выставкой из одиннадцати темно-синих холстов. Композиции из монохромных широких полос можно была рассмотреть только тщательно приглядевшись. Серия Untitled (Blue Painting Light to Dark), 2006, состоит из темных синих холстов, в которых вариации тона создают калейдоскопическую композицию, которая вызывает в памяти модернистскую абстракцию и живопись жестких контуров. Эта серия — продолжение цикла «Butterfly painting», начатого художником в 2001. Это геометрические абстрактные композиции из широких полос. За счет того, что полосы сходятся в точку (как правило, Гротьян использует две точки, в которые сходятся линии, в одной композиции) и краска накладывается плотными слоями, возникает иллюзия глубины. Хотя Гротьян больше известен своей абстрактной живописью, он выставляет фигуративные работы, такие как Untitled (Angry Flower, Guga the Architect 727), 2008.

Персональные выставки 
 2009 Blum & Poe, Los Angeles, CA
 2009 Gagosian, London, UK
 2008 Dancing Black Butterflies, Gagosian Gallery, New York, NY
 2007 Anton Kern Gallery, New York, NY
 2007 Mark Grotjahn, Kunstmuseum, Thun
 2006 Whitney Museum of American Art, New York, NY
 2005 New Paintings, Blum & Poe, Los Angeles, CA
 2005 Stephen Friedman Gallery, London, United Kingdom
 2005 Mark Grotjahn: Drawings, UCLA Hammer Museum, Los Angeles, CA
 2003 Anton Kern Gallery, New York, NY
 2002 Mark Grotjahn: el gran burrito, Boom, Chicago, IL
 2002 Blum & Poe, Santa Monica, CA
 2000 Blum & Poe, Santa Monica, CA
 1998 Blum & Poe, Santa Monica, CA
 1998 Flowers in the Office, Brent Petersen Gallery, Los Angeles, CA

Гранты и награды 
 2003 Penny McCall Foundation Award
 1995 Artist in Residence, Skowhegan School of Painting and Sculpture, Skowhegan, ME

Работы в публичных коллекциях 
 The Armand Hammer Museum of Art and Culture Center, Los Angeles, CA
 Carnegie Museum of Art, Pittsburgh, PA
 Museum of Contemporary Art, Los Angeles, CA
 Museum of Modern Art, New York, NY
 Walker Art Center, Minneapolis, MN
 Los Angeles County Museum, Los Angeles, CA
 Rubell Family Collection, Miami, FL
 San Francisco MoMA, San Francisco
 Whitney Museum of American Art, New York, NY

Примечания

Ссылки 
 Работы художника в Saatchi Gallery
 Гротьян на ArtNet
 Работы художника в Anton Kern Gallery
 Работы художника в Музее современного искусства в Нью-Йорке (MoMA)

Современные художники США